Дмитрий Николаевич Крутой (, род. , , Могилёвская область, БССР) — белорусский государственный деятель, Министр экономики Республики Беларусь (2018—2019), первый вице-премьер Совета Министров Республики Беларусь (2019—2020). Заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь (с 4 июня 2020 года).

Биография 
Родился 10 января 1981 года в Белыничах Могилёвской области.

В 2003 году окончил Белорусский государственный технологический университет, начал работать на кафедре экономики и управления на предприятиях химико-лесного комплекса, в том же году поступил в аспирантуру. В 2004 году поступил на работу Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь — ведущим, затем главным экономистом в управлении экономики и инвестиций, с 2006 года — заместитель начальника управления лесного комплекса главного управления агропромышленного и лесного комплексов этого министерства. В 2010 году окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь. В том же году перешёл на работу в Министерство экономики Республики Беларусь: до 2014 года был заместителем начальника главного управления агропромышленного и лесного комплексов — начальником управления лесного комплекса, в 2014—2017 годах — заместитель министра, в 2017—2018 годах — первый заместитель министра экономики.

18 августа 2018 года был назначен Министром экономики Республики Беларусь в новом правительстве Сергея Румаса. На момент назначения (37 лет) был самым молодым министром в правительстве. Представляя Крутого коллективу министерства, Румас заявил: «Я жду от Вас и от Вашей команды новых идей. Потому что все мы понимаем, что время течет, все меняется, мир меняется вокруг нас очень быстро и руководить экономикой старыми методами уже не всегда получается».

С 29 ноября 2019 года по 3 июня 2020 года был первым заместителем Премьер-министра Республики Беларусь.

4 июня 2020 года назначен на должность Заместителя Главы Администрации Президента Республики Беларусь.

31 августа 2020 года Крутой включен в список лиц, на которых наложен бессрочный запрет на въезд в Латвию, пятилетний запрет на въезд в Эстонию и запрет на въезд в Литву в связи с тем, что своими действиями он организовал и поддержал фальсификацию президентских выборов 9 августа и последующее насильственное подавление мирных протестов.
1 августа 2022 года назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации и по совместительству Полномочным представителем Республики Беларусь при Экономическом совете Содружества Независимых Государств, специальным представителем Республики Беларусь по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности.

Взгляды 
Высказывался за решение проблем закредитованности предприятий и неэффективного распределения средств, а также за уменьшение зависимости страны от колебаний российского рубля, работу с предпринимателями, взаимодействие в рамках интеграционных объединений и изучение вопроса о вступлении в ВТО. Также высказывался в поддержку административно-территориальной реформы.

Личная жизнь 
Женат, имеет двоих детей.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Минэкономики

Заместители министров Белоруссии
Министры экономики Республики Беларусь
Первые заместители премьер-министра Белоруссии
Послы Белоруссии в России
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании